Бернард Хил () је британски глумац, рођен 17. децембра 1944. године у Манчестеру (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1984. || Побуна на броду Баунти || -{The Bounty}- || Кол ||
|-
| 1997. || Титаник || -{Titanic}- || Едвард Џон Смит ||
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Теоден ||
|-
| 2002. || Краљ Шкорпион || -{The Scorpion King}- || Филос ||
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Теоден ||
|-
| 2003. || Готика || -{Gothika}- || Фил Парсонс ||
|-
| 2008. || Операција Валкира || -{Valkyrie}- || немачки генерал у Туниској кампањи ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Људи из Манчестера
Енглески глумци
Британски глумци
Глумци у трилогији Господара прстенова